Quatember steht für:

 Quatember, wiederkehrende Fast- und Abstinenztage im Kirchenjahr
 Quatember (Zeitschrift), eine Zeitschrift der Berneuchener Bewegung

Quatember ist der Familienname von:

 Matthäus Quatember (1894–1953), Generalabt des Zisterzienserordens
 Ursula Quatember (* 1976), österreichische Archäologin

Davon abgeleitet

 Quatembersteuer, eine im Kurfürstentum Sachsen 1646 eingeführte, 1661 bestätigte und 1688 endgültig festgelegte Gewerbesteuer, die quartalsweise zu leisten war.
 Quatembergeld, während des Regalbergbaus Abgabe an das Bergamt zur Besoldung der Bergbaubeamten